Fingernäs-test är ett enkelt test för att undersöka en patients motoriska koordination och lägesuppfattning. Det innebär att upprepade gånger med ett utsträckt pekfinger omväxlande vidröda nästippen samt ett annat föremål, såsom den undersökandes eget finger. Testet utförs både med öppna och slutna ögon och testar lillhjärnans förmåga att koordinera finmotoriska rörelser.

Fingernäs-testet används även för att kontrollera nervstatus hos strokepatienter.

Källor

Neurologiska undersökningsmetoder